

Films 
 One More Chance (film, 1931), film met Bing Crosby
 One More Chance (film, 1983), film met Kirstie Alley
 One More Chance (film, 2005), korte film geschreven en geregisseerd door Darrell M. Smith
 One More Chance (Singaporese film, 2005), film van Jack Neo
 One More Chance (film, 2007), Filipijnse film met John Lloyd Cruz en Bea Alonzo

Muziek 
 One More Chance (Anastacia), lied van haar album 'Not That Kind' uit 2000
 One More Chance (Bloc Party)
 One More Chance (Candie Payne), single uit 2007
 One More Chance (Diana Ross), lied van haar album 'To Love Again' uit 1981
 One More Chance (Fairport Convention), lied van hun album 'Rising for the Moon' uit 1975
 One More Chance (The Jackson 5's), lied van hun album 'ABC' uit 1970
 One More Chance (The Jacksons), lied van hun album 'Victory' uit 1984
 One More Chance (Julio José Iglesias), lied van zijn album 'Under My Eyes' uit 1999
 One More Chance (Madonna)
 One More Chance (Michael Jackson)
 One More Chance (The Notorious B.I.G.)
 One More Chance (Pet Shop Boys)
 One More Chance (Saliva), lied van het album 'Blood Stained Love Story' uit 2007
 One More Chance (Teddy Randazzo)
 One More Chance (will.i.am), lied van het album 'Songs About Girls' uit 2007
 One More Chance (Yummy Bingham), lied van haar album 'The First Seed' uit 2006